Klamath (Máklaks), sjedilačko Lutuamian pleme koje živi oko istoimenog jezera
 Klamath (rijeka), rijeka u SAD-u
 Klamath (jezero), jezero u SAD-u